Бухарметов, Радик Мазгарович (12 апреля 1958, с. Левашевка, Стерлитамакский район, Башкирская АССР, Республика Башкортостан, Российская Федерация — 20 октября 2021) — глава администрации города Салавата с 2009 по 2011 годы.

Биография 

Бухарметов родился 12 апреля 1958 года в с. Левашевка Стерлитамакского района.

Окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Трудовую деятельность начал в 1977 году плотником-бетонщиком треста «Салаватстрой».

В 1979—1989 годах — мастер, прораб СУ-3, главный инженер УПТК, начальник СУ-5 треста «Салаватстрой».

В 1989—1992 годах — начальник управления треста «Ишимбайжилстрой».

В 1992—1994 годах — директор подразделения фирмы «Истрон» (фирма «Истрон» осуществляет строительство жилья и объектов соцкультбыта).

В 1994—2002 годах — директор ЧП «Ишимбайстройсервис», директор СМУ-1 г. Ишимбая, главный инженер МУП «Салаватремстрой».

В 2002—2005 годах — заместитель главы администрации г. Салавата.

В 2006—2009 годах — заместитель директора по капитальному строительству МУП «Салаватстройзаказчик».

С 2009 года работал заместителем генерального директора ОАО «Стройтрансгаз» в г. Уфе.

Заместитель главы администрации г. Салавата РБ по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству.

с 23 мая по 23 июня 2009 г. — и. о. главы администрации города Салавата. 

Ушёл в отставку в марте 2011 года.

Женат. Имеет 2 детей.

Итоги деятельности на посту главы администрации 
 Преодолен кризис
 Начал работу Салаватский краеведческий музей
 Позитивные изменения в социально-экономической ситуации ГО город Салават
 Освобождение салаватских садоводов от уплаты земельного налога

Примечания

Ссылки 
 http://www.rosvlast.ru/card.aspx?pid=2996485 

Родившиеся в Стерлитамакском районе
Персоналии:Уфа
Политики Ишимбая
Градоначальники Салавата